Коменда́нтский проспект — многозначный термин.

 Комендантский проспект — проспект в Приморском районе Санкт-Петербурга.
 «Комендантский проспект» — станция 5-й линии Петербургского метрополитена.

См. также 
 Комендантская площадь